Debatik Curri (Pristina, 28 de dezembro de 1983) é um futebolista kosovar, que optou por jogar na Seleção Albanesa de Futebol ao invés de jogar na Seleção Kosovar de Futebol. Ele atualmente joga no Gençlerbirliği Spor Kulübü.

Carreira 
Curri começou sua carreira no clube mais bem sucedido do Kosovo, o KF Prishtina.

Curri fez 29 partidas pela Albânia. Ele marcou seu primeiro gol pela seleção nacional em 11 de Outubro de 2006 contra a Holanda na qualificação para a Eurocopa 2008.

Ligações externas 
 Site oficial do Gençlerbirliği
 Nationalfootballteams.com, site em Inglês
 FFU.org, site em Ucraniano

Naturais de Pristina
Futebolistas do Kosovo
Futebolistas do Vorskla Poltava
Futebolistas do Gençlerbirliği
Jogadores da Seleção Albanesa de Futebol
Jogadores da Seleção Kosovar de Futebol